Елена Владимировна Кизякова (дев. Ляпунова) — телеведущая, журналистка.

Биография 
Родилась 18 декабря 1972 года в городе Волгограде.

Мать, Ляпунова Инна Моисеевна — инженер; отец, Ляпунов Владимир Николаевич — инженер.

Образование 
1. Российский Университет Дружбы народов, историко-филологический факультет, специальность «Журналистика» 1990—1997

2. Институт повышения квалификации работников радио и телевидения, группа ведущих телерадиоэфира 1993—1994

Профессиональный опыт 
С 2006 по настоящее время — автор и ведущая рубрики « У Вас будет ребёнок» программы «Когда все дома» на телеканале «Россия-1» (прежде выходила на Первом канале под названием «Пока все дома»). С сентября 2017 года программа «Когда все дома» выходит на телеканале «Россия-1». Рубрика «У вас будет ребёнок» содействует устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1999—2006 ОРТ, Дирекция информационных программ, «Новости», шеф-редактор, ведущая, корреспондент

1997—1999 Всемирное русское телевидение, ведущая и корреспондент информационно-аналитической программы «Седмица»

1995—1997 Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», автор и ведущая социально-экономической программы «Мы и рынок»

1994—1995 ВГТРК, Дирекция информационных программ, утренние новости, ведущая, корреспондент

Общественная деятельность 
В 2006 году стала одним из основателей Общероссийской информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт», созданной для максимально эффективного устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По данным на начало 2019 года, создано более 4700 видепаспортов, в семьи устроено и находятся на стадии передачи в семью более 3650 детей (средняя эффективность устройства 77 %). Интернет-версия видеопаспортов размещается на сайте www.videopasport.ru . Телевизионная версия — рубрика «У вас будет ребёнок» — выходит в программе «Когда все дома». С 2006 года рубрикой «У вас будет ребёнок» в детские дома и дома ребёнка было привлечено и перечислено более 40 000 000 руб.

За создание системы «Видеопаспорт» в 2015 году Елена Кизякова была удостоена премии Правительства РФ в области средств массовой информации (все полученные средства перечислены на помощь детям).

В 2017 года началась кампания по дискредитации деятельности информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт» и рубрики «У Вас будет ребёнок».

30 августа того же года Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о начале проверки по информации о нарушениях, допущенных при съёмках детей-сирот телепрограммы «Пока все дома». Особое внимание было уделено целевому использованию выделенных денежных средств.

6 апреля 2018 года официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в расходовании бюджетных средств на создание видеопаспортов детей-сирот в телепрограмме «Пока все дома» в рубрике «У вас будет ребёнок».

Личная жизнь 
Муж —Тимур Борисович Кизяков, родился 30 августа 1967 Замужем с 1997 года. У Кизяковых две дочери— Елена (1998 г. р.), Валентина (2003 г. р.) и сын Тимур (2012 г. р)

Награды и премии 
 2007 — награждена почётным знаком «Благодарю» Губернатора Московской области
 2008 — награждена диплом правительства Москвы совместно с союзом журналистов Москвы «за большой личный вклад в решение проблемы усыновления детей»
 2012 — награждена почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в РФ.
 2015 — премия Правительства РФ в области средств массовой информации
 2016 — награждена медалью Уполномоченного по правам ребёнка в РФ, «За заслуги деле защиты детей России».
 2016 — награждена медалью Уполномоченного по правам ребёнка в РФ, «Материнская защита».
 2016 — награждена медалью Уполномоченного по правам ребёнка в РФ, «За защиту детства».
 2018-- награждена медалью губернатора Кемеровской области «За веру и добро»

Ссылки 
1. Кто в «Пока все дома» живёт?. Фома (1 декабря 2016). 

2. Когда ждут дома. Видеопаспорта уже помогли найти семью более 2400 детям-сиротам. Российская газета (14 декабря 2015). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 2600-р г. Москва «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2015 года в области средств массовой информации». Российская газета (28 декабря 2015). 

4. Елена и Тимур Кизяковы: «Любить детей могут все, но работать с ними должны профессионалы». Мы поговорили с ведущим программы «Пока все дома» о рубрике «У вас будет ребёнок» и спорах о ней. Комсомольская правда (8 января 2017). 

5. «Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала с сиротами // РБК, 15.08.2017 

6. Генеральная прокуратура России организовала проверку по информации о нарушениях при съемках программы «Пока все дома» на «Первом канале» // Генеральная прокуратура Российской Федерации 

7. ГП не нашла нарушений при финансировании видеопаспортов сирот в программе «Пока все дома». ТАСС (6 апреля 2018) 

8. Елена Кизякова (Elena Kiziakova), Ведущая: фото, биография, фильмография, новости — Вокруг ТВ 

Выпускники Российского университета дружбы народов